

Patronymes 

 Antonio Abetti (1846-1928), astronome et physicien italien ;
 Giorgio Abetti (1882-1982), astronome italien.

Divers 
 Abetti, cratère d'impact sur la face visible de la Lune
 (2646) Abetti, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes